Penanggungan (vulkaan), stratovulkaan op het Indonesische eiland Java in de provincie Oost-Java.
 Penanggungan (Gabus), plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Penanggungan (Gunung Alip), plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung, Indonesië.
 Penanggungan (Kota Agung), plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung, Indonesië.
 Penanggungan (Maesan), plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Penanggungan (Runjung Agung), plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Penanggungan (Trawas), plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Penanggungan (Wanayasa), plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java, Indonesië.